

Томасвілл — місто, штат Алабама
 Томасвілл — місто, штат Джорджія
 Томасвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Томасвілл — переписна місцевість, штат Міссурі